Batrachomimus es un género extinto de crocodiliforme neosuquio que vivió durante el Jurásico Superior en el nordeste de Brasil. Solo contiene a una especie, Batrachomimus pastosbonensis, la cual fue descrita y nombrada por Felipe C. Montefeltro, Hans C. E. Larsson, Marco A. G. de França y Max C. Langer en 2013. Es conocido a partir de un cráneo casi completo, osteodermos y huesos de las extremidades. Batrachomimus pertenece a la familia Paralligatoridae y antecede a los demás miembros de su familia y a su grupo más cercanamente relacionado, Eusuchia, por unos 30 millones de años.

Descripción
Batrachomimus es conocido a partir de un único cráneo del holotipo, conocido como LPRP/USP-0617, que preserva la mayor parte del cráneo y la mandíbula excepto por la zona de la bóveda craneana, el neurocráneo y la región temporal. El cráneo mide cerca de 20 centímetros de largo, lo que da una longitud total corporal estimada en cerca de un metro. Batrachomimus tenía un hocico estrecho con márgenes ondulados alrededor de los dientes. Tiene la peculiaridad de tener un área lisa de hueso en el maxilar cerca de la parte posterior del hocico; muchos crocodiliformes tienen cubierta de agujeros la superficie entera de la parte superior del cráneo, incluyendo a todo el maxilar. Otra característica única o autapomorfia de Batrachomimus es la forma de reloj de arena de sus coanas, dos agujeros en la parte inferior del cráneo que constituyen aberturas para los pasajes nasales. Otros rasgos distintivos de Batrachomimus son la carencia de las fenestras anteorbitales y mandibulares (las aberturas en frente de los ojos y en la parte posterior de la mandíbula , respectivamente), y una extensión dirigida hacia atrás del hueso premaxilar en el hocico al nivel del quinto diente del maxilar detrás de este.

Etimología 
El nombre del género Batrachomimus significa "imitador de batracio" en griego, una referencia al hecho de que el espécimen holotipo fue identificado originalmente como un temnospóndilo, un tipo de anfibios prehistóricos que se parecían vagamente a los batracios modernos (sapos y ranas). Aparte de haber sido considerado un temnospóndilo, se creyó que este hallazgo provenía de la Formación Pedra de Fogo, la cual data del Pérmico, una época en la cual los temnospóndilos eran la forma dominante de animales semiacuáticos grandes. El nombre del género también alude a que los crocodiliformes reemplazaron a los temnospóndilos como los principales depredadores semiacuáticos durante el Jurásico.

Filogenia 
El análisis filogenético de Montefeltro et al. (2013) situó a Batrachomimus como el miembro más basal del grupo Paralligatoridae, el cual incluye a los géneros Shamosuchus y Rugosuchus del Cretácico de Asia. A continuación un cladograma mostrando los resultados de dicho análisis:

Referencias 

Neosuchia
Crocodilomorfos del Jurásico
Crocodilomorfos extintos de América del Sur